Discovery har flere betydninger:
 Discovery – det engelske ord for opdagelse
 Discovery Channel – en TV-kanal
 Discovery Communications – en amerikansk medievirksomhed, som bl.a. driver Discovery Channel
 Team Discovery Channel – et tidligere cykelhold, sponseret af Discovery Channel
 Discovery (Mike Oldfield-album)
 Discovery (Daft Punk-album)
 Discovery (Shanice-album)
 Discovery Program – et NASA-rumvidenskabsprogram

Fartøjer
 Discovery (rumfærge)
 Discovery (1602 skib)
 RRS Discovery
 HMS Discovery
 Discovery One, et rumskib fra filmen 2001: en odyssé i verdensrummet
 Discovery (krydstogtsskib)